Горностаївська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Горностаївська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Горностаївська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район